Ženská dvouhra Melbourne Summer Set I 2022 probíhala v první polovině ledna 2022. Do singlové soutěže melbournského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o premiérový ročník turnaje. Souběžně se v Melbourne Parku konal také turnaj pod jménem Melbourne Summer Set II.

Vítězkou se stala druhá nasazená Simona Halepová, jež ve finále zdolala ruskou turnajovou trojku Veroniku Kuděrmetovovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třiadvacátý  singlový titul na okruhu WTA Tour, ale první od září 2020. Zároveň triumfovala poprvé na australské kontinentu, když vylepšila svůj nejlepší dosavadní výsledek, kterým byla finálová účast na Australian Open 2018.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Melbourne Summer Set I 2022